Наклз:
 Фрэнки Наклз — американский диджей, музыкант и продюсер.
 Ехидна Наклз — персонаж видеоигр, телешоу и комиксов серии Sonic the Hedgehog.